Круглое () — село, входит в Городищенский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 74 человека. Почтовый индекс — 35341. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624683003.

Местный совет 
35341, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Городище, ул. Ровенская, 81.

Ссылки 
 Круглое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ровненского района